Појам Роберт од Артоа може да се односи на:
Роберт I од Артоа,
Роберт II од Артоа,